— феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1724—1871). Миккаити-хан располагался в провинции Этиго (современная префектура Ниигата) на острове Хонсю.

История 
Административный центр хана: Миккаити jin’ya в провинции Этиго (современный город Сибата в префектуре Ниигата).

В 1724 году Янагисава Ёсисато, старший сын Янагисавы Ёсиясу, был переведен из Кофу-хана в Корияма-хан в провинции Ямато. В результате этого перевода было освобождено поместье с доходом 10 000 коку в провинции Этиго. Янагисава Ёсиясу добился того, что туда был назначен его пятый сын, Янагисава Токитика (1696—1750). Он и стал первым даймё Миккаити-хана. После трех месяцев правления Янагисава Токитика передал власть в княжестве своему младшему брату, Янагисаве Ясуцунэ (1706—1760). Миккаити-хан находился под управлением рода Янагисава вплоть до Реставрации Мэйдзи. Даймё из клана Янагисава предпочитали постоянно жить в Эдо и управляли своим доменом через назначенных ими чиновников. Финансовое состояние княжества постоянно находилось в состоянии банкротства, запоздалые усилия по исправлению ситуации с помощью реформ в 1843 году ни к чему не привели.

В период Бакумацу княжество Миккаити не смогло исполнить приказ сёгуната Токугава по береговой охране, а княжеская резиденция в Эдо была разрушена во время землетрясения 1855 года. Янагисава Норитада, последний даймё Миккаити-хана (1856—1871), был единственным правителем из рода, который посетил свои владения, но не сделал он это только для того, чтобы отправить свой воинский контингент в соседний домен Сибата-хан во время Войны Босин.

В июле 1871 года после административно-политической реформы Миккаити-хан был ликвидирован. Первоначально на территории бывшего княжества была создана префектура Миккаити, которая позднее была включена в состав префектуры Ниигата. Янагисава Норитада получил титул сисяку (виконта) в новой японской аристократической системе (кадзоку).

Список даймё

См. также 
 Список японских ханов
 Ликвидация ханов и основание префектур

Примечания

Источники 
 Papinot, E (1910). Historical and Geographic Dictionary of Japan. Tuttle (reprint) 1972.

Ссылки 
 Список трехсот ханов периода Эдо

Ханы Японии